Expoziția de mostre aduse de Apollo 11 este o placă comemorativă instalată pe un mic podium, formată din patru exemplare de particule de praf de dimensiunea unui bob de orez (numite „pietre lunare”), drapelul de stat al destinatarului și două mici plăci de metal atașate, conținând mesaje descriptive. Câteva exemplare au fost transmise drept cadou în 1970 de către președintele Richard Nixon în 135 de țări din întreaga lume, cele 50 de state din Statele Unite și teritoriile sale.

Istorie 
Președintele Richard Nixon a cerut de la NASA, în noiembrie 1969, să confecționeze aproximativ 250 de mostre pentru 135 de națiuni, cele 50 de state americane și teritoriile sale, cât și Organizația Națiunilor Unite. Fiecare expoziție avea particule de praf selenar din prima misiune de aselenizare, Apollo 11, colectate de astronauții Apollo 11 Neil Armstrong și Buzz Aldrin în 1969. Particulele de mărimea unui bob de orez cântăreau în total aproximativ 50 mg și erau înfășurate într-un nasture de acril, de dimensiunea monedei de 50 cenți americani. Suvenirele au fost oferite ca daruri de bunăvoință de către Nixon în 1970.

Descriere 
Ecranul lunar Apollo 11 este un podium mic, de 9 inci și 11 centimetri înălțime. Un buton din plastic acrilic ce conține proba lunară Pietrele lunii (particule de praf lunar, cum ar fi patru boabe mici de orez) sunt montate pe o placă de lemn de aproximativ 9 țoli. Afișajul pe podium avea, de asemenea montat pe el steagul țării sau de stat al destinatarului (4 țoli × 6 țolii) (10,16 cm × 15,24 cm) care au fost pe lună. Steagul de nailon era acoperit cu un capac transparent din plastic de o jumătate de țol. Această placă de afișare a fost dată oamenilor din țara sau statul respectiv ca cadou de către președintele Statelor Unite, Richard Nixon. Toate cele 135 de țări din întreaga lume au primit afișarea, la fel ca și cele 50 de state din Statele Unite și provinciile americane. Națiunile Unite au primit, de asemenea, acest afiș Apollo 11.

Fiecare expoziție de prezentare a avut un mesaj către această națiune sau stat din partea lui Nixon, explicând că a fost un dar pentru ei. Mesajul a explicat că materialul de sol din lună a fost adus din misiunea Apollo 11 și că steagul lor a fost dus pe lună și înapoi la prima misiune cu personal. Mai târziu a fost descoperit că flagul Venezuelei nu a fost transportat spre lună. Acest lucru a fost corectat în misiunea Apollo 12, iar formularea sa schimbat, deoarece steagul lor „a fost dus pe lună și înapoi”, fără să precizeze ce misiune Apollo.

Mesajele din partea inferioară a afișajului plăci din lemn au fost înserate în felul dat:

Proprietate 

Odată ce afișajele au fost date, ele au devenit proprietatea destinatarului  și nu au mai fost supuse urmăririi de către NASA. Toate celelalte locații ale eșantionului lunar sunt documentate bine de către agenția spațială din SUA până în ziua de azi (cu excepția afișajelor lunare ale lui Apollo 17 prezentate în mod similar). NASA nu mai dă niciun material de pe lună și urmărește tot materialul solului de pe lună și rocile lunii, cadourile Apollo 11 și Apollo 17 fiind singurele excepții. NASA păstrează înregistrări minuțioase la toate celelalte probe lunare din întreaga lume. Afișajele de fragment de rocă Apollo 11 au fost apoi incluse în legile cadourilor publice ale națiunii sau statului care a primit afișajul. În cazul fiecărui stat din Statelor Unite, cadourile publice nu pot fi transferate legal în proprietatea individuală decât dacă îi este permite de o anumită legislație suplimentară.

Țări 
Beneficiarii au fost 135 de țări străine, cele 50 de state din Statele Unite și provinciile sale, precum și Organizația Națiunilor Unite. Națiunea sau statul care a primit afișarea de pe lună a avut inclusiv și steagul său dus pe lună și înapoi de către echipajul lui Apollo 11. Steagul a fost montat în centrul afișajului plăcii comemorative cu o etichetă de mesaj sub acesta, care spunea că a fost un cadou pentru destinatar.

Țările din întreaga lume pe timpul președinției lui Nixon cărora li s-au acordat plăcile, au fost Afganistan, Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Belgia, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazilia, Bulgaria, Burma, Burundi, Camerun, Republica Centrafricană, Ceylon (Sri Lanka), Ciad, Chile, China, Columbia, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa Rica, Cuba, Cipru, Cehoslovacia, Dahomey, Danemarca, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt Salvador, Guineea Ecuatorială, Etiopia, Finlanda, Franța, Gabon, Gambia, Germania, Ghana, Grecia, Guatemala, Guineea, Guyana, Haiti, Honduras, Ungaria, Islanda, Indonezia, Iran, Irak, Coasta, Jamaica, Japonia, Iordania, Kenya, Coreea, Kuweit, Laos, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Luxemburg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maroc, Muscat și Oman, Nauru, Nepal, Olanda, Noua Zeelandă, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, România, Rwanda, San Marino, Arabia Saudită, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Africa de Sud, Sudul Yemenului, Swaziland, Suedia, Elveția, Siria, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Togo, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turcia, Uganda, Marea Britanie, Upper Volta, Uruguay, Vatican, Venezuela, Samoa de Vest, Yemen, Iugoslavia, Zambia.

Evoluție 
După ce a fost prezentată afișarea cu materialul Lunii, NASA nu a oferit recomandări cu privire la modul în care îngrijitorul sau curatorul trebuia să se ocupe de rocile lunii. Soarta lor a fost în mâinile destinatarului, care în multe cazuri nu a fost bine gestionat. NASA nu a dezvăluit nici un fel de afișări de roci de pe lună, altele decât cele prezentate de expunerile de roci Apollo 11 și Apollo 17.

Anumite probe cu roci de pe lună de la misiunile Apollo 11 și Apollo 17, montate pe lemn afișează placă în special pentru Brazilia, Canada, Cipru, Honduras, Irlanda, Malta, Țările de Jos, Nicaragua, Norvegia, România, Spania, Suedia, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Missouri, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Carolina de Nord, Oregon, Virginia de Vest.  Începând cu anul 2005, anumite entități și persoane cheie au depus eforturi concertate pentru a găsi locațiile actuale ale tuturor expozițiilor lunare Apollo cu rocile de pe lună. O astfel de persoană este Joseph Gutheinz (fostul agent special al Inspectorului General al NASA de 10 ani), profesor la Universitatea din Phoenix, Arizona, SUA. Un alt expert în istorie spațială care urmărește prezentările lunare de bună-credință este Robert Pearlman, fondatorul și redactorul colectSPACE, un site web dedicat artefactelor și amintirilor legate de spațiu.

Note

Legături externe 
 Exemplar afișat în catalogul obiectelor Societății Istorice din Kentucky
 Lista parțială a amplasării locurilor de colectare a eșantioanelor misiunilor Apollo 11, 12, 14, 15, 16 și 17, NASA Johnson Space Center

Apollo 11
Petrologie
Relațiile externe ale Statelor Unite ale Americii
Provocarea Apollo 11